Spinači ima više značenja:
 Spinači (Peskara)
 Spinači (Teramo)